

Меленки — місто, районний центр, Владимирська область
 Меленки — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Меленки — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область